«Esperança» puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

Brasil 
 Esperança (Barra Mansa)
 Esperança (Erechim)
 Esperança (Ipatinga)
 Esperança (Paraíba)
 Esperança (Santarém)
 Esperança (Uberlândia)

Portugal 
 Esperança (Arronches)
 Esperança (Ourém)
 Esperança (Póvoa de Lanhoso)

Miscelánea 
 Esperança (2004), álbum de Diante do Trono.
 Esperança (-), canción de Ana Paula Valadão.
 Esperança (2002), telenovela brasileña.